Великие Будища — название населённых пунктов на Украине:

 Великие Будища — село в Гадячском районе Полтавской области.
 Великие Будища — село в Диканьском районе Полтавской области.